Willmersdorf (Thüringen), Ortsteil in Herschdorf, Duitsland 
Willmersdorf (Werneuchen), Ortsteil in Werneuchen, Duitsland 
Willmersdorf (Niederlausitz), Ortsteil in Niederlausitz, Duitsland 
Willmersdorf-Stöbritz, Ortsteil in Luckau, Duitsland 
Věřňovice, in het Duits Willmersdorf, wijk in Dolní Lutyně, Tsjechië

Zie ook 
 Wilmersdorf, doorverwijspagina